Viva (voornaam), een meisjesnaam
Viva (tijdschrift), een Nederlands vrouwentijdschrift
Viva (persagentschap), een Frans persagentschap
VIVA (televisiezender), een Duitse commerciële muziekzender
VIVA (organisatie), een organisatie die vegetarisme promoot
VIVA-wereldkampioenschap voetbal
Viva Cola, een colamerk uit Jordanië
VIVA-SVV, de vrouwenvereniging van de Belgische Socialistische Mutualiteiten